Los Tepetates kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Tepetates, Guanajuato, ort, 
 Los Tepetates, Jalisco, ort, 
 Los Tepetates, Hidalgo, ort, Atotonilco el Grande, 
 Los Tepetates, Michoacán de Ocampo, ort, 
 Los Tepetates, Puebla, ort, Tlapanalá, 

Robotskapade Mexikoförgreningar